

Astronomia 
 10334 Gibbon – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Gibbon – città della Contea di Sibley, Minnesota
 Gibbon – città della Contea di Buffalo, Nebraska
 Gibbon – comunità non incorporata della Contea di Umatilla, Oregon

Persone 
 Edward Gibbon – storico britannico

Pagine correlate 
Gibbons